Вариация Харди — одна из числовых характеристик функции нескольких переменных.

Определение 
Пусть имеется функция , заданная на -мерном параллелепипеде
 
Зададимся произвольным разбиением  параллелепипеда гиперплоскостями
 
 
на -мерные параллелепипеды.

Рассмотрим класс  всех функций, для которых
 
где
 
 
 
Пусть, теперь,  — целочисленный вектор, координаты которого удовлетворяют неравенствам , и  — целочисленный вектор размерности  такой, что его координаты образуют строго возрастающую последовательность и состоят из всех тех чисел , которые не содержатся среди чисел . Тогда каждую точку  можно записать в виде . Если координаты  точки  фиксированы на значениях , то будем писать .

Вариация Xарди функции  на :
 
Если , то говорят, что функция  имеет ограниченную (конечную) вариацию Харди на параллелепипеде , а класс всех таких функций обозначается .

История 
Первоначально класс  при  был введён Г. Харди (G. Н. Hardy) в связи с исследованием сходимости двойных рядов Фурье. Он доказал, что прямоугольные частичные суммы двойного ряда Фурье функции  класса  (), имеющей период  по каждой переменной, сходятся в каждой точке  к числу
 
где
 
Для того чтобы функция  входила в класс , необходимо и достаточно, чтобы её можно было представить в виде , где  и  такие конечные на  функции, что , при всех  и допустимых приращениях . Класс  содержится в классе  функций, имеющих ограниченную вариацию Арцела на .

Литература 
 Буланов А. П. Рациональные приближения функций многих переменных с конечной вариацией Харди // Математический сборник. — 1995. — т. 186. — № 11. — с. 53—74.

См. также 
 Вариация функции
 Вариация Арцела
 Вариация Витали
 Вариация Пъерпонта
 Плоская вариация Тонелли
 Вариация Фреше

Примечания 

Математический анализ